Ны́да — село в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России.

Название 
Название, возможно, происходит от ненецкого «ңыда(сь)» в значении: повесить, развешать или сдать на приёмный пункт (рыбу).

География 
Расположено на Тазовском полуострове, в 125 км к северу от Надыма, в устье одноимённой реки. С 2014 года входит в пограничную зону РФ, которая в пределах ЯНАО установлена в полосе местности шириной 10 км от морского побережья.

История 
Основано в 1889 г. зырянским купцом Иваном Савельевичем Рочевым.

Со слов старожилов, первые стационарные деревянные постройки, купеческий дом со складскими помещениями, на берегу Обской губы на территории Ныды были сооружены в 1896—1898 гг.

С 1936 по 1972 годы село Ныда являлось административным центром Надымского района.

В 70-х годах XX века Ныда была перевалочной базой для первопроходцев газовых месторождений в начале строительства городов Надыма, Нового Уренгоя, посёлков Пангоды, Ямбурга и других.

Интенсивное строительство в селе началось в 1970-х годах. Именно в этот период были построены основные объекты социально-культурного, промышленного и бытового назначения, жилые дома.

В 1996 г. Законом «Об административно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа» от 09.12.96 г. № 43 в перечень сельсоветов, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, был включён Ныдинский сельсовет с центром в селе Ныда.

С 2005 до 2020 гг. образовывало сельское поселение село Ныда, упразднённое в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население

Экономика 
Основное предприятие: ЗАО «Ныдинское», занимающееся оленеводством и звероводством.

Транспорт 
Постоянную связь с другими населёнными пунктами Ныда имеет только воздушным сообщением — вертолётами. Сезонная связь осуществляется в летнее время речным сообщением, зимой по зимникам.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Надымского района: Ныда
 Фоторепортаж «Поездка на День оленевода в Ныду»

Населённые пункты Надымского района
Муниципальные образования Надымского района
Упразднённые сельские поселения Ямало-Ненецкого автономного округа
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году